Menteler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Menteler (1777–1833), Schweizer Maler
 Franz Thaddäus Menteler d. J. (1751–1794), Schweizer Maler